Montparnasse (česky doslova „hora Parnas“) je toponymum v Paříži na hranicích 6. a 14. obvodu, které může mít více významů:

v urbanismu
 Quartier du Montparnasse – 53. administrativní čtvrť v Paříži ve 14. obvodu
 Boulevard du Montparnasse – bulvár v Paříži
 Montparnasse (hřbitov) – hřbitov v Paříži
 Tour Montparnasse – mrakodrap v Paříži
 Gare Montparnasse – železniční nádraží v Paříži
 Montparnasse – Bienvenüe (stanice metra v Paříži) – stanice pařížského metra

v kultuře
 Musée du Montparnasse – Muzeum Montparnassu v Paříži
 Milenci z Montparnassu (Montparnasse 19 nebo Les Amants de Montparnasse) – francouzsko-italský film z roku 1958
 Bubu z Montparnassu – román francouzského spisovatele Charlese Louise Philippa z roku 1901
 Kiki z Montparnassu'' (Kiki de Montparnasse) – umělecké jméno Alice Prin (1901-1953)